Matts Arnberg kan syfta på:

Matts Arnberg (musikolog) (1918-1995), en svensk musikolog och folkmusikforskare 
Matts Arnberg (violinist) (1954-), en svensk musiker (fiol)